Тона́льность — термин, имеющий различное значение и применение в разных искусствах:
 Тона́льность, в музыке — принцип лада или его звуковысотное положение.
 Тона́льность, в изобразительном искусстве — одно из видимых качеств поверхности формы, наряду с текстурой и фактурой.